Палапа има више значења:

 Палапа (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палапа (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику